Elizabeth Murray, el nombre puede pertenecer a:

Elizabeth Heaphy de Murray (1815-1882), fue una pintora y escritora de relatos de viaje inglesa.
Elizabeth Murray (1940-2007), fue una pintora, grabadora y dibujante estadounidense. 
Elizabeth Murray (1981), psicóloga, escritora y conferencista estadounidense.